Rise and Fall (Craig David), een single van Craig David featuring Sting
 Rise and Fall (band), een Belgische hardrockband
 The Rise & Fall (Madness), een studioalbum uit 1982 van Madness
 Rise and Fall (Dargaard), een studioalbum van Dargaard
 Rise and Fall (The Warlocks), een studioalbum van The Warlocks
 Rise and Fall (Fools Garden), een album van Fools Garden uit 2018
 Rises and falls, een danstechniek 
 Rise and Fall: Civilizations at War, een real-time strategiespel uit 2006